Spock steht für:

 Mr. Spock, fiktive Person im Star-Trek-Universum, siehe Figuren im Star-Trek-Universum #Commander Spock
 (2309) Mr. Spock, Asteroid des Hauptgürtels
 Spock (Framework), Test- und Spezifikations-Framework für die Programmiersprachen Java und Groovy
 eine vertikale Suchmaschine, deren Bezeichnung spock sich aus single point of contact (by) keyword herleitet
 Spock, ein Windsurfmanöver

Spock ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Spock (1903–1998), US-amerikanischer Ruderer und Kinderarzt

Siehe auch:

 S.P.O.C.K, schwedische Synthpop-Band
 Spock’s Beard, US-amerikanische Progressive-Rock-Band
 Shpock, ein virtueller Marktplatz